Patchett est le nom de famille de
 Ann Patchett (née en 1963), femme de lettres américaine
 Katrina Patchett (née en 1986), danseuse et chorégraphe australienne
 Mary Patchett (1897 -1989), femme de lettres australienne

Articles connexes 
 Paronymie : Pratchett (homonymie)

en:Patchett